Bray (condado de Wicklow) — Irlanda
Bray (Oklahoma) — Estados Unidos
Bray (Eure) — França 
Bray (Berkshire) — Inglaterra
Bray (Botswana)

Desambiguações de topônimos